Massaesund der Name zweier Gemeinden:

 Massanes (Gard) im Département Gard, Frankreich
 Massanes (Girona) in der Provinz Girona, Spanien

Siehe auch:
 Maria Josepa Massanés (1811–1887), spanische Autorin und Dichterin